Sassola puede referirse a:
 San Gregorio da Sassola, una localidad italiana de la provincia de Roma.

Apellido 
 Renato Sassola (* 1927, Rosario), un destacado tenor argentino y maestro de canto.